«По прямой» — российский телефильм снят совместно с Украиной в жанре драма 1992 года, снятый режиссёром Сергеем Члиянцем. Фильм рассказивает историю о тюремном охраннике который сам по воле судьбы попал за решетку но не дошел до места заключения.

Сюжет 
Главный герой фильма — Боб, волей случая попадает в тюрьму качества охранника. Но жизнь на зоне и по, и по этой стороне крайне тосклива. Вот и глушет Боб с друзьями тоску водкой да бормотухой местного разлива. А продолжает веселье — буйством и драками. Но в один момент такой беспредел встает начельнику поперек
горла, и Боб отправлен отбывать наказание за решетку. А конвоировать его должен его лутчий друг-событильник Фидель. Они сутки добираються бывшие коллеги до места заключенния. Но добраться Бобу до камеры так и не суждено…

В ролях 
 Юрий Екимов — Боб
 Сергей Шеховцов — Фидель
 Андрей Панин — Балодис
 Анжелика Неволина — Библиотекарша
 Николай Чиндяйкин — Токарь

Фильмы-драмы России
Фильмы-драмы Украины
Фильмы России 1992 года
Фильмы Украины 1992 года
Фильмы о тюрьме
Экранизации литературных произведений
Телефильмы по алфавиту
Телефильмы России 1992 года
Телефильмы 1992 года